

Música
 Crazy (canção de Aerosmith)
 Crazy (canção de Gnarls Barkley)
 Crazy (canção de Seal) — regravada pela cantora Alanis Morrisette
 Crazy (canção de Simple Plan)
 Crazy (canção de Snoop Dogg)
 Crazy (canção de Willie Nelson) — regravada por Patsy Cline e Julio Iglesias
 (You Drive Me) Crazy — single da cantora Britney Spears

Cinema
 C.R.A.Z.Y. — filme canadense de 2005 dirigido por François Boulay

Desambiguações de música
Desambiguações de cinema